Йодер ():

Населённые пункты

Соединённые Штаты Америки 
 Йодер (Вайоминг)
 Йодер (Индиана)
 Йодер (Канзас)
 Йодер (Колорадо)
 Йодер (Пенсильвания)
 Йодер (Орегон)